Вена 1890 — 3-й международный шахматный турнир проходивший с мая по июнь. 1-й мемориал И. Колиша.

Турнирная таблица 

Хольцварт выбыл после 14-го тура. Его результаты во 2-м круге (ничья с Марко, поражения от Вейсса и Чанка) были аннулированы.

Дополнительный матч за 2-й приз со счетом 2 : 0 выиграл Бауэр.

Обе партии дополнительного матча за 6-е место завершились вничью.

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Литература 
 

1890 год в шахматах
Вена (шахматный турнир)